Ula kan syfta på följande platser:

Antarktis 
1 Ula (udde),

Belarus 
2 Ula (vattendrag i Belarus), Vitsebsks voblast,

Indien 
3 Ula (ort i Indien), Västbengalen, North 24 Parganas, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar